Praça Siqueira Campos - no Pará, Brasil, também conhecida como "Praça do Relógio"
 Praça Gentil Ferreira - em Natal, outrora chamada "Praça do Relógio"
 Praça do Relógio (Taguatinga) -  no Distrito Federal, Brasil
Praça do Relógio (São Paulo) - na Universidade de São Paulo, São Paulo, no Brasil

Desambiguações de praças